Biografies:
 Francesc Palanca i Roca (Alzira, 1834 - València, 1897), dramaturg valencià en llengua valenciana
 Josep Ventosa i Palanca, advocat català
 Julià Palanca i Massià (Sagunt, 1883 - ?, 1964), director de bandes i orquestres
 Miquel Palanca Fernández (Tarragona, 1987), futbolista català
 Toponímia:
 La Palanca Nova o Les Palanques, indret del municipi de la Pobla de Segur (Pallars Jussà)
 Tossal de la Palanca, muntanya del municipi d'Estaràs (la Segarra)
 Miscel·lània:
Palanca, màquina simple composta per una barra rígida que pot girar lliurement al voltant d'un punt de suport
Palanca composta, màquina simple composta per dues o més palanques combinades
Palanca de canvi, mecanisme utilitzat per seleccionar la relació de transmissió dels engranatges
Palanca de control o joystick, dispositiu de control de dos o tres eixos que s'usa des d'un ordinador o videoconsola
Palanca (joc), joc infantil basat en un ressort sobre el qual s'asseu un infant
Palanca (passera), pont rudimentari fet amb un o pocs taulons, que va des d'un vaixell al moll o les dues ribes d'un riu
La Palanca, publicació d'Artesa de Segre i comarca que es publica des del 1981